Todor Burmov (Bulgare: Тодор Стоянов Бурмов) (né le , mort le ) est un homme politique bulgare. Il est premier ministre de Bulgarie de juillet à .

Biographie 

Il fait des études à l'Académie théologique de Kiev puis devient instituteur et éditeur. Il souhaite que l'Église orthodoxe bulgare reste rattaché au Patriarcat œcuménique de Constantinople. Il rejoint le parti conservateur puis en 1885 il entre au Parti libéral de progrès.

Il est nommé premier ministre par le prince Alexandre Ier de Bulgarie le . Après la démission de son cabinet le  il est ministre des finances en 1883 dans le cabinet de Leonid Sobolev .

Liens externes 
 

Chef du gouvernement de la Bulgarie
Ministre bulgare des Finances
Membre de l'Académie bulgare des sciences
Naissance en janvier 1834
Décès en novembre 1906
Décès à 72 ans
Naissance à Gabrovo
Décès à Sofia